AJJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akjoujt (Mauritania)